Тю́лькин — фамилия.

Известные носители:
 Тюлькин, Александр Эрастович (1888—1980) — русский советский живописец.
 Тюлькин, Борис Михайлович (род. 1947) — советский, российский математик.
 Тюлькин, Виктор Аркадьевич (род. 1951) — советский и российский политик.
 Тюлькин, Михаил Николаевич (1918—1999) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тюлькин, Олег Юрьевич (род. 1959) — советский и узбекистанский футболист, тренер.
 Тюлькин, Павел Петрович (1926—1945) — советский военный деятель.
 Тюлькин, Яков Николаевич (1896—1958) — сержант, Герой Советского Союза.